Campionatul European de Fotbal sub 21 UEFA 1998, a 14-a ediție disputată, a avut loc în România. La calificări au participat 46 de echipe, care au fost distribuite în 5 grupe de 8 și una de 6. Finala s-a jucat pe Stadionul Ghencea.

Faza eliminatorie

Legături externe
 Campionatul European de Fotbal sub 21 UEFA pe  rsssf.com

Campionate Europene UEFA Under-21
1998 în sport
Fotbal